Green Deal bezeichnet:
 Balkan Green Deal BW, Agrarprojekt im Rahmen der Donaustrategie der Europäischen Union 
 Green New Deal, Konzepte, mit denen eine ökologische Wende der Industriegesellschaft eingeleitet werden soll
 European Green Deal, Vorhaben der Kommission von der Leyen, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen